Gall se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Lawrence F. Gall
 Matthias Gall